

Anno 
 743 o 743 a.C.

Codici 
 743 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di University of Minnesota, di Minneapolis, nel Minnesota

Matematica 
743 – numero